Cayce (South Carolina), plaats in de Verenigde Staten
 Cayce (Mississippi), plaats in de Verenigde Staten
 Edgar Cayce, Amerikaans helderziende